Lloyd kan som auktorsförkortning betyda:

 Curtis Gates Lloyd
 David Graham Lloyd
 Francis Ernest Lloyd
 James Lloyd
 Lowell Clyde Lloyd
 Robert Michael Lloyd

Robotskapade auktorsförkortningar